Алекса́ндр Я́ковлевич Миха́йлов:
Михайлов, Александр Яковлевич (1921—1984) — Герой Советского Союза.
Михайлов, Александр Яковлевич (род. 1944) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.